Mexcaltepec kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Mexcaltepec, Taxco de Alarcón, ort, Guerrero, 
 Mexcaltepec, Quechultenango, ort, Guerrero, 

Robotskapade Mexikoförgreningar